NGC 1217-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Oven
NGC 1217-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Oven